Ngii ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Ngii (* 1993), kenianische Fußballspielerin
 Emily Wamusyi Ngii (* 1986), kenianische Geherin